I collegi elettorali del Regno d'Italia del 1861 furono stabiliti per le elezioni politiche dell'VIII legislatura del Regno d'Italia e rimasero in uso anche per le successive elezioni, con aggiunte di altri collegi.

La tabella dei 443 collegi uninominali fu approvata con regio decreto 17 dicembre 1860, n. 4513.

Elenco

Note

Voci correlate
 Collegi elettorali del Regno d'Italia